Изида може да се отнася за:

 Изида – древноегипетска богиня;
 Изида – завод за фаянсови и порцеланови изделия в гара Елин Пелин.